Супина:

 Супина — глагольная форма.
 Супина — село, Новоподкряжский сельский совет, Царичанский район, Днепропетровская область, Украина